Arce, dal lemma latino Arx, arcis, rocca, è presente in diversi toponimi in lingue neo-latine. Può riferirsi inoltre a:

Acronimi 
 American Research Center in Egypt – istituzione di ricerca archeologica

Geografia 
 Arce – comune italiano del Lazio
 Arce – comune spagnolo della Navarra
 Arce capitolina (lat. Arx) – una delle alture del Campidoglio
 Buxières-sur-Arce – comune francese del dipartimento dell'Aube, nella regione della Champagne-Ardenne
 Ciudad Arce – comune del Dipartimento di La Libertad, in El Salvador
 Merrey-sur-Arce – comune francese del dipartimento dell'Aube, nella regione della Champagne-Ardenne
 Provincia di Aniceto Arce – provincia del dipartimento di Tarija in Bolivia
 Provincia di Esteban Arce – provincia del dipartimento di Cochabamba, in Bolivia
 Rocca d'Arce – comune italiano del Lazio
 Ville-sur-Arce – comune francese del dipartimento dell'Aube, nella regione della Champagne-Ardenne

Persone 
 Alejandrino Arce (...) – ex calciatore paraguaiano
 Álvaro Bautista Arce (1984) – pilota motociclistico spagnolo
 Ambrosio Arce de los Reyes (1621-1661) – scrittore spagnolo
 Aniceto Arce (1824-1906) – politico e imprenditore boliviano
 Benjamín Arce (1941-2010) – cestista argentino
 Billy Arce, propr. Billy Vladimir Arce Mina (1998) – calciatore ecuadoriano
 Damián Arce (1991) – calciatore argentino
 Darwin Peña Arce (1977) – calciatore boliviano
 Dionisio Arce (1927-2000) – allenatore di calcio e calciatore paraguaiano
 Eleuterio di Arce, noto anche come Sant'Eleuterio (V secolo) – pellegrino, venerato come santo
 Elmer Figueroa Arce, noto come Chayanne (1968) – cantante, attore e ballerino portoricano
 Enrique Arce, propr. Enrique Javier Arce Temple (1972) – attore spagnolo
 Fernando Arce (1980) – ex calciatore messicano
 Fernando Arce Jr., propr. Fernando David Arce Juárez (1996) – calciatore statunitense
 Francisco Arce, propr. Francisco Javier Arce Rolón (1971) – allenatore di calcio ed ex calciatore paraguaiano
 Gaspar Núñez de Arce (1834-1903) – drammaturgo spagnolo
 Ignacio Arce, propr. Ignacio Mauricio Jesús Arce (1992) – calciatore argentino
 Jefferson Arce, propr. Jefferson Stalin Arce Mina (2000) – calciatore ecuadoriano
 Jorge Arce, propr. Jorge Armando Arce Armenta (1979) – pugile messicano
 Juan Carlos Arce (1958) – scrittore e drammaturgo spagnolo
 Juan Carlos Arce (1985) – calciatore boliviano
 Juan Ruiz de Arce (1507-1570) – militare spagnolo, facente parte della schiera dei conquistadores del Perù
 Laura Escofet Arce, nome d'arte Laura del Sol (1961) – attrice spagnola
 Leonardo González Arce (1980) – calciatore costaricano
 Luis Arce, propr. Luis Alberto Arce Catacora, detto "Lucho"  (1963) – politico ed economista boliviano
 Luis Fernández de Córdoba y Arce (1593-1673) – generale e navigatore spagnolo
 Manuel Arce y Ochotorena (1879-1948) – cardinale e arcivescovo cattolico spagnolo
 Manuel Oswaldo Arce Raby (1909–1984) – cestista peruviano
 Manuel José Arce (1785-1847) – generale salvadoregno.
 Manuel Maples Arce (1900-1981) – poeta, politico e diplomatico messicano
 Marcelo Arce, propr. Marcelo Javier Arce Insfrán (1998) – calciatore paraguaiano
 Nicolás Bianchi Arce (1987) – ex calciatore argentino
 Óscar Eduardo Córdoba Arce (1970) – ex calciatore colombiano
 Óscar Arce (1990) – ex calciatore colombiano
 Othoniel Arce (1989) – calciatore messicano
 Pablo Piñones-Arce (1981) – allenatore di calcio ed ex calciatore svedese
 Pedro Arce Latapí (1991) – calciatore messicano
 Ramón José de Arce (1755-1844) – patriarca cattolico spagnolo
 Raúl Díaz Arce (1970) – calciatore salvadoregno
 Rodrigo Vázquez de Arce (...–1599) – politico spagnolo